Esporte Clube Primavera é um clube brasileiro de futebol da cidade de Primavera do Leste, no estado de Mato Grosso. Fundado em 13 de maio de 2006, suas cores são amarelo, verde e branco. Atualmente disputa o Campeonato Mato-Grossense de Futebol Segunda Divisão.

Clubes de futebol de Mato Grosso
Clubes de futebol fundados em 2006
Fundações em Mato Grosso em 2006